Volvo V40 bezeichnet zwei Pkw-Modelle von Volvo:

 Volvo S40/V40: erste Baureihe, die von Anfang 1996 bis Anfang 2004 produziert wurde.
 Volvo V40 (2012): zweite Baureihe, die von Frühjahr 2012 bis Sommer 2019 produziert wurde.